

Letteratura 
 Il naufragio del Titan (Futility) – racconto di Morgan Robertson del 1898
 Titano (Titan) – romanzo di John Varley del 1979
 Titan – romanzo di Stephen Baxter del 1997

Altro 
 Titan – famiglia di razzi statunitensi
 Titan – famiglia di navi sovietiche
 Titan – casa di produzione cinematografica statunitense
 Titan – smartphone della HTC Corporation

Pagine correlate 
 The Titan
 Titans